Кандамо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 71,97 км². Население — 2 160 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos 

Муниципалитеты Астурии